Kozłkowate (Valerianaceae Batsch) – rodzina roślin zielnych należąca do rzędu szczeciowców (Dipsacales Dumort.). Należy tu 15–17 rodzajów (w zależności od ujęcia systematycznego) skupiających 315 gatunków. Rośliny te występują głównie na półkuli północnej, ale także w Ameryce Południowej, w Afryce, w Azji południowo-wschodniej.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)
Rodzina stanowiąca jedną z linii rozwojowych w obrębie rzędu szczeciowców Dipsacales w grupie euasterids II wchodzącej w skład kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots). Rodzina siostrzana dla szczeciowatych Dipsacaceae.

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa dereniowe (Cornidae Frohne & U. Jensen ex Reveal), nadrząd Dipsacanae Takht., rząd szczeciowce (Dipsacales Dumort.), rodzina kozłkowate (Valerianaceae Batsch).

 Rodzaje należące do flory Polski
 rodzaj: kozłek (Valeriana L.)
 rodzaj: roszpunka (Valerianella Mill.)

 Pozostałe rodzaje
 Aligera Suksd.
 Aretiastrum (DC.) Spach
 Astrephia Dufr.
 Belonanthus Graebn. 
 Centranthus Lam. & DC. – ostrogowiec
 Fedia Gaertn.
 Nardostachys DC.
 Patrinia Juss.
 Phuodendron (Graebn.) Dalla Torre & Harms
 Phyllactis Pers.
 Plectritis (Lindl.) DC. 
 Pseudobetckea (Hock) Lincz. 
 Stangea Graebn.

Przypisy